Fontvieille est une commune française, située dans le département des Bouches-du-Rhône et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; gentilé : Fontvieillois.
 Fontvieille, un des quartiers de Monaco, principauté de Monaco.
 Georges Fontvieille, F.F.I. assassiné en 1944 à Morbier.